3. etape af Vuelta a España 2018 gik fra Mijas til Alhaurín de la Torre 27. august 2018. 

Elia Viviani vandt etapen, mens Michał Kwiatkowski forsvarede den røde førertrøje.

Etaperesultater

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Kombinationskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

03